Марибор — місто у Словенії.
 Марибор (община) — община у Словенії в Подравському регіоні
 Марибор (футбольний клуб) — словенський футбольний клуб із однойменного міста.

Багатозначні терміни